Ююкин — фамилия.

Известные носители:
 Ююкин, Максим Анатольевич (род. 1975) — российский филолог.
 Ююкин, Михаил Анисимович (1911—1939) — советский лётчик, батальонный комиссар.